

Architettura 
 Monastero di Ripoll – monastero benedettino sui Pirenei in Catalogna

Astronomia 
 228133 Ripoll – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Fiume Ripoll – fiume della Catalogna, in Spagna
 Ripoll – comune nella comunità autonoma della Catalogna, in Spagna

Persone 
 Acacio Antonio de Ripoll – giurista spagnolo
 Edoardo Ripoll Diego – religioso spagnolo, martirizzato a Barbastro durante la Guerra civile spagnola e venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Maribel Ripoll – attrice spagnola
 Sylvain Ripoll – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Tomás Ripoll – religioso francese maestro generale dell'Ordine dei predicatori

Altro 
 Cançoneret de Ripoll – breve canzoniere in catalano e occitano della metà del XIV secolo